Biscuit Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Biscuit Knob (Alaska)
 Biscuit Knob (New Mexico)
 Biscuit Knob (Oklahoma)